Zálší kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zálší (okres Tábor)
 Zálší (okres Ústí nad Orlicí)